Die 4. Leichtathletik-Afrikameisterschaften fanden vom 15. bis 18. August im Cairo International Stadium statt. Kairo war zum zweiten Mal nach 1982 Austragungsort von Leichtathletik-Afrikameisterschaften.

Entscheidungen fielen in 23 Disziplinen für Männer und 17 Disziplinen für Frauen. Es nahmen 324 Athleten aus 24 Ländern teil.

Resultate

100 m 
(Wind: +1,8 m/s)

(Wind: +0,9 m/s)

200 m 
(Wind: +1,9 m/s)

400 m

800 m

1500 m

5000 m / 3000 m

10.000 m

Marathon

110 m Hürden / 100 m Hürden 
(Wind: +0,7 m/s)

(Wind: +1,3 m/s)

400 m Hürden

3000 m Hindernis

20 km Gehen

Hochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Stabhochsprung

Speerwurf

Diskuswurf

Kugelstoßen

Hammerwurf

4 × 100 m

4 × 400 m

Zehnkampf / Siebenkampf

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse der Leichtathletik-Afrikameisterschaften 1985 auf gbrathletics.com
 Website des Afrikanischen Leichtathletik-Verbands CAA

1985
Leichtathletikveranstaltung 1985
Afrikameisterschaften 1985
Sportveranstaltung in Kairo